Arzerini ima više značenja:
 Arzerini, Padova
 Arzerini, Venezia